Кальман Холлай (; ім'я при народженні Кальман Хейзер, ; 26 лютого 1949, Шалготар'ян — 17 лютого 2022) — угорський актор театру та кіно.

Біографія 
Народився в місті Шалготар'ян у 1949 році. У період з 1969 по 1976 був членом театру Csiky Gergely Színház в місті Капошвар. З 1973 по 1977 навчався в училищі театру й кіно. З 1976 по 1979 і з 1993 був членом будапештського театру оперети. З 1982 по 1986 грав у театрі Szegedi Nemzeti Színház. З 1986 по 1993 грав у театрі Katona József Színház.

Помер 17 лютого 2022 року.

Ролі у театрі

Як Кальман Хейзер 

 Хаджду Джуліа: Füredi komédiások....I. úr
 Knott: Várj, amíg sötét lesz....II. rendőr
 Фаркас Ференц: Csinom Palkó....Rajta Miska
 Miljutyin: Nyugtalan boldogság....III. felderítő
 Карло Ґольдоні: A kávéház....II. Pincér
 Straus: Varázskeringő....Sigismund főlakáj
 Suassuna: A kutya testamentuma....Rabló
 Kleist: Homburg hercege....Katona
 Strauss: Cigánybáró....Buger
 Brecht: Kurázsi mama....
 Вільям Шекспір: Як вам це сподобається....Чарльз
 Бехар Ґьоркі: Fekete rózsa....Pista
 Szuhovo-Kobilin: Tarelkin halála....
 Барта Ладжос: Szerelem....Kocsárd
 Ранкі Ґьоркі: Muzsikus Péter....Esz
 Ґонда Джанос: Pro Urbe (A városért tették)....Őrmester
 Verne: A tizenötéves kapitány....Herkules
 Leigh: La Mancha lovagja....
 Вільям Шекспір: Дванадцята ніч, або Як вам завгодно....Антоніо
 Minkov: Varázslatos muzsika, avagy játsszunk együtt operát....Fehér bohóc
 Száraz György: II. Rákóczi Ferenc....Bezerédy Imre
 Fényes Szabolcs: A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak....Dr. Edvardo Bozzi

Як Кальман Холлай 
A Színházi Adattárban regisztrált bemutatóinak száma: 36.

 Csuha-Dancsák-Körmendi: Az ellopott futár....Szivar
 Woldin: Kitörés....Walter Lee
 William Shakespeare: Lear király....Cornwall fejedelem
 Müller Péter: Búcsúelőadás....Bárió Bárió
 Porter: Csókolj meg, Katám!....Fred-Petruchio
 Labiche: Florentin kalap....Emil
 Jókai Mór: Thália szekerén....Becsky Farkas
 Burkhard: Tűzijáték....Obolszki
 Szakonyi Károly: Hongkongi paróka....Sas Béni
 Nóti Károly: Nyitott ablak....Novotny közvitéz
 Ford: Kár, hogy k....Soranzo
 Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem....Szmokingos; Lüszterruhás
 Arrabal: Az orángután-megnyitás....Teddy
 Illyés Gyula: Dózsa György....Herendy; Török; Brandenburgi; Főnemes; Török pasa; Török tiszt
 Barillet-Grédy: A kaktusz virága....Julien
 Williams: A vágy villamosa....Stanley

 Harsányi-Zágon: XIV. René, avagy nem ér a nemem....János herceg
 Katona József: Bánk bán....II. Endre
 Németh László: Az áruló....Látogató
 Niccodemi: Tacskó....Mario Sacchi
 Huszka Jenő: Mária főhadnagy....Biccentő
 Zilahy Lajos: A tizenkettedik óra....Kormányelnök
 Legentov: Nem bánok semmit sem!....Camille; Papa; Orvos; Leplée; Rendőr; Úr; Igazgató; Guitry; Cerdan
 Dürrenmatt: A fizikusok....Ernst Heinrich Ernesti
 Németh László: Az írás ördöge....Markusovszky
 Dürrenmatt: A milliomosnő látogatása....Rendőr
 Molnár Ferenc: Doktor úr....Puzsér
 Brecht: Háromgarasos opera....Brown
 Bart: Oliver....Fagin
 William Shakespeare: János király....Lipót
 Dés László: Valahol Európában....Szakaszparancsnok
 Lloyd Webber: Jézus Krisztus szupersztár....Kajafás
 Shaw: Szent Johanna....Monseigneur de la Trémouille
 Wildhorn: A vörös Pimpernel....Robespierre

Фільмографія

Серіали
 Illetlenek (1977)
 Kalaf és Turandot története (1978)
 Petőfi (1981)
 Jegor Bulicsov és a többiek (1981)
 Mese az ágrólszakadt igricről (1981)
 Fürkész történetei (1983)
 Mint oldott kéve (1983)
 Különös házasság (1984)
 Széchenyi napjai (1985)
 Idegenek (1985)
 Átok és szerelem (1985)
 A fantasztikus nagynéni (1986)
 Szigorú idők (1988)
 Margarétás dal (1989)
 Haláli történetek (1991)
 Ábel az országban (1994)
 Patika (1995)
 A Notre Dame-i toronyőr (1997)
 Kisváros (1998)
 Ábel Amerikában (1998)
 Szomszédok (1998)
 A titkos háború (2002)
 Medicopter 117
 Ők négyen (2003)
 Cigányfúró (2004)

Фільми
 Kojak Budapesten (1980)
 Három szabólegények (1982)
 Vérszerződés (1983)
 Ámbár tanár úr (1998)
 Dallas Pashamende (2004)
 Tabló – Minden, ami egy nyomozás mögött van! (2008)

Нагороди 
 Лицарський хрест ордена За заслуги перед угорської республікою (2000)

Виноски

Посилання 
 Театральна колекція даних 

Угорські актори
Персоналії, відомі під літературними псевдонімами
Актори за алфавітом
Уродженці Шалготар'яна